Cohnen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Cohnen, Inhaber der Textilmaschinenfabrik Cohnen und Neuhaus in Grevenbroich
 Carl Cohnen (1887–1976), deutscher Landschaftsmaler
 Elfriede Cohnen (1901–1979), Tochter Bernhards, eine der ersten Frauen in Deutschland mit Zulassung als Anwältin
 Stefan Cohnen (* 1982), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch: Conen, Kohnen, Konen